Damasztész az alábbi lapokra mutathat:

 Damasztész (történetíró)
 Prokrusztész (görög mitológiai alak másik neve)